Fira de Sant Isidre de Solsona
 Fira de Sant Isidre de Sant Joan de les Abadesses
 Fira de Sant Isidre de Cardedeu
 Fira de Sant Isidre de Madrid